Il campionato di calcio di Primera División messicana 1946-1947 o (Liga Mayor) è stato il quarto campionato a livello professionistico del Messico. Cominciò il 18 agosto 1946 e si concluse l'8 giugno del 1947. Vide la vittoria finale del Atlante.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione del Messico

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Voci correlate 
 Campionato messicano di calcio
 Primera División messicana

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1946
Calcio nel 1947
1946-1947